La competició de dobles masculins fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 2012. La competició es realitzà a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, sobre pista de gespa entre el 28 de juliol i el 4 d'agost.

Hi participaren 32 parelles de 25 països diferents. La parella defensora del títol, els suïssos Roger Federer i Stanislas Wawrinka foren eliminats en segona ronda. Els germans estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan aconseguiren la seva primera medalla olímpic i completaren el Golden Slam amb els quatre Grand Slams aconseguits prèviament, la segona parella en aconseguir-ho després dels australians Todd Woodbridge i Mark Woodforde.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Bob Bryan / Mike Bryan  (Or)
  Michaël Llodra / Jo-Wilfried Tsonga  (Argent)
  Janko Tipsarević / Nenad Zimonjić  (Quarts de final)
  Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski  (1a ronda)

  Tomáš Berdych / Radek Štěpánek  (2a ronda)
  Roger Federer / Stanislas Wawrinka  (2a ronda)
  Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna  (2a ronda)
  Novak Đoković / Victor Troicki  (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins al lloc web oficial 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a sports-reference 

Masculi Doble